Bachsdorf ist der Name folgender Orte:

 Bachsdorf (Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen), Ortschaft der Marktgemeinde Lebring-Sankt Margarethen, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Bachsdorf, deutscher Name der Ortschaft Báčovce in der Gemeinde Hontianske Tesáre, Banskobystrický kraj, Slowakei